RTL Exclusief (2009), een Nederlands televisieprogramma, uitgezonden door RTL 4 in 2009
 RTL Exclusief (2020), een Nederlands televisieprogramma, uitgezonden door RTL 4 sinds 2020